Internationella öspelen 2005 hölls på Shetlandsöarna, från den 9 till 15 juli 2005.

Medaljutdelning

Idrottsgrenar

Källor
Internationella öspelen 2005

2005 i Storbritannien
2005
Sportåret 2005
Sport i Skottland
Shetlandsöarna